Гуайни́я () — один из департаментов Колумбии. Располагается на востоке страны, граничит с Венесуэлой на востоке и с Бразилией на юге. Административный центр — город Инирида.

Образован в 1963 году отделением части территории департамента Ваупес.

Муниципалитеты

Примечания 

Департаменты Колумбии